

Storia 
 Sacco di Roma (390 a.C.) – invasione di Roma da parte dei Senoni di Brenno
 Sacco di Roma (410) – invasione di Roma da parte dei Visigoti di Alarico
 Sacco di Roma (455) – invasione di Roma da parte dei Vandali di Genserico
 Sacco di Roma (472) – assedio della città da parte di Ricimero
 Sacco di Roma (546) – invasione di Roma da parte degli Ostrogoti di Totila
 Sacco di Roma (549) – invasione di Roma da parte degli Ostrogoti di Totila
 Sacco di Roma (846) – saccheggio delle basiliche romane extra muros di San Pietro e San Paolo da parte dei Saraceni
 Sacco di Roma (1084) – invasione di Roma da parte dei Normanni di Roberto il Guiscardo
 Sacco di Roma (1527) – invasione di Roma da parte dei lanzichenecchi al soldo dell'imperatore Carlo V d'Asburgo

Cinema 
 Il sacco di Roma – film di Enrico Guazzoni e Giulio Aristide Sartorio (1923)
 Il sacco di Roma – film di Ferruccio Cerio (1953)

Pagine correlate 
 Assedio di Roma